Alpska liga 1998/99 je bila sedma in zadnja sezona Alpske lige. Naslov prvaka je osvojil klub VEU Feldkirch, ki je v finalu premagal HC Bolzano.

Redni del

Končnica

Skupina A

Skupina B

Finale

Statistika

Zunanje povezave
 hockeyarchives.info 

Alpska liga
1998 v športu
1999 v športu